DGW steht für:
 DGW – Datenverarbeitung der Geldwirtschaft, siehe Finanz Informatik #Dvs – Datenverarbeitungsgesellschaft Sparkassenorganisation mbH
 Deutsche Gesellschaft für Wohnungswesen
 Converse County Airport (IATA-Code), Flughafen von Douglas (Wyoming), Converse County, Wyoming

Dgw steht für:
 Dienstgüterwagen, spezielles Eisenbahnfahrzeug, das nicht dem öffentlichen Güterverkehr dient

dgw steht für:
 Daungwurrung (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Pama-Nyunga-Sprache der Taungurong im südöstlichen Küstengebiet von Victoria um Port Phillip, Australien

Abkürzung